Ángel Romero puede referirse a las siguientes personas:
 Ángel Romero de Ávila (n.1929), coplista español.
 Ángel Romero Díaz (n.1979), político español (:w:en).
 Ángel Romero Elorriaga (1885-1936), mártir seglar español.
 Ángel Romero Gallego (n.1946), guitarrista español.
 Ángel Romero Iparraguirre (n.1990), futbolista peruano.
 Ángel Romero Llamas (1932-2007), ciclista mexicano (:w:en).
 Ángel Romero Rodríguez (n.1984), balonmanista español.
 Ángel Romero Villamayor (n.1992), futbolista paraguayo.